Dobaczewski – polskie nazwisko; na początku lat 90. XX wieku w Polsce zamieszkiwały 602 osoby o tym nazwisku.
 Eugeniusz Dobaczewski – senator RP, lekarz, żołnierz Legionów
 Hubert Dobaczewski – muzyk zespołu Lao Che
 Jacek Dobaczewski – fizyk jądrowy
 Wanda Dobaczewska – pisarka, poetka, publicystka
 Weneda Dobaczewska – geodetka, pionierka geodezji satelitarnej

Przypisy